Riukiu-eilanden
 Riukiuanen oorspronkelijke bewoners van de eilandengroep
 Riukiutalen, een aan het Japans verwante taalgroep
 koninkrijk Riukiu
 Riukiu (provincie), voormalige provincie van Japan